Carlão (Alijó) — freguesia portuguesa
Carlos Gibowski — ex-futebolista
Antônio Carlos Gouveia — jogador de voleibol do Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes